Edenbridge kan avse:

 Edenbridge (band)
 Edenbridge, Kent, ort i England